Slipak puede hacer referencia a:

Martín Slipak, actor argentino.
Sergio Slipak, Gran Maestro Internacional de ajedrez argentino.